Tjarda van Starkenborgh Stachouwer ist der Familienname folgender Personen:

 Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1888–1978), niederländischer Staatsmann und Kolonialgouverneur

 Jacobus Nicolaas Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1822–1895), niederländischer Maler